Владимир Мелентьев:
 Мелентьев, Владимир Аверьянович (1896—?) — депутат Верховного Совета СССР II созыва (1946—1950).
 Мелентьев, Владимир Семёнович (1874—1926) — русский инженер, изобретатель, профессор.